Ribeirão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão (kommunhuvudort), Pernambuco, 
 Ribeirão (kommun), Pernambuco, 
 Ribeirão Preto, kommunhuvudort, São Paulo, 
 Ribeirão da Ilha (samhälle), Santa Catarina, Florianópolis, 
 Guapó (ort), Goiás,

Portugal 

 Ribeirão (ort), Braga, Vila Nova de Famalicão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar